Ружда Таваравей е тайландски дипломат.

Дипломатически път 
 Магистърска степен по международни отношения от Университета на Южна Калифорния
 2000 – заместник генерален директор на Департамента по въпросите на АСЕАН
 2003 – посланик към Службата на постоянния секретар
 2006 – посланик на Тайланд в Румъния
 2008 – посланик за България

Източници 

Външна политика на Тайланд
Тайландски политици
Посланици в Румъния
Посланици в България